Olof Kolmodin kan syfta på:

 Olof Kolmodin den äldre (1690-1753), svensk präst och psalmförfattare
 Olof Kolmodin den yngre (1766-1838), svensk litteraturhistoriker